GWO eller Gwo kan syfta på:

 GWO – IATA-kod för Greenwood–Leflore Airport
 Göteborg Wind Orchestra – en professionell blåsorkester i Göteborg
 Gwo Mòn – ett arrondissement i Haiti